

Geometria 

 Rette parallele – condizione di una coppia di rette nel caso di parallelismo
 Rette parallele e perpendicolari nel piano cartesiano
 Rette iperparallele
 Postulato delle parallele – postulato della geometria
 Teorema delle rette parallele – teorema della geometria

Sport 

 Parallele – attrezzi ginnici
 Parallele asimmetriche (disciplina della ginnastica artistica femminile)
 Parallele simmetriche (disciplina della ginnastica artistica maschile)

Tecnica militare 

 Battaglia per linee parallele – tattica militare
 Sistema delle parallele – tecnica militare

Altro 
 Coordinate parallele – sistema per l'analisi dei dati

Pagine correlate 
 Parallela
 Parallelismo
 Parallelo